Funch ist der Familienname von:
John C. Funch (1852–1935), deutscher Agronom und Politiker
Peter Funch (* 1965), dänischer Zoologe, Ökologe und Genetiker